

Sigle 
Calcio di rigore
Coalition pour la défense de la République – movimento politico ruandese
Combustibile derivato da rifiuti – comunemente noto come ecoballa, utilizzato per alimentare i termovalorizzatori
Comitato di redazione
Comitati di Difesa della Repubblica Catalana
Comitati di difesa della rivoluzione cubana
Complementarity-Determining Regions – regioni determinanti la complementarità, sono le porzioni di un recettore che legano l'antigene in alcune cellule del sistema immunitario.
Concentrazione Democratica Repubblicana – partito politico italiano
Convenția democrată română – Convenzione democratica romena, coalizione politica rumena degli anni 1990
Corriere dei ragazzi – rivista di fumetti italiana
Cristiano Democratici per la Repubblica – partito politico italiano
Comunità di ricerca
Call Detail Record o Charging Detail Record (Cartellino di traffico) – insieme di dati prodotto da un evento di traffico telefonico contenente i dettagli della telefonata esaminata
Certificato Dimostrativo della Retribuzione (Certificato di stipendio)

Informatica
CDR – formato di file ed estensione di CorelDRAW
CD-R – sigla dei compact disc masterizzabili (Compact Disc-Recordable)
cdr – insieme a car e cons, una delle funzioni fondamentali per la manipolazione delle liste in Lisp

Medicina
 CDR – Clinical data repository

Codici 
 CDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Chadron (Stati Uniti d'America)
 cdr – codice ISO 639-3 della lingua cinda-regi-tiyal

Altro 
 CDR – abbreviazione aeronautica di Conditional Route – Rotta condizionata, un tipo di rotta aerea
 CDR – Abbreviazione usata dai tabelloni della pallacanestro per indicare Chris Douglas-Roberts